Нина Тимофеевна Гнилицкая () — советская войсковая разведчица. Участница Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943, посмертно). Стрелок 465-й отдельной мотострелковой разведывательной роты 383-й стрелковой дивизии 18-й армии Южного фронта. Красноармеец.

Биография 
Нина Тимофеевна Гнилицкая родилась 1 августа (19 июля — по старому стилю) 1916 года в селе Княгиневка Таганрогского округа Области Войска Донского Российской империи (ныне посёлок городского типа Краснолучского городского совета Луганской области Украины) в рабочей семье Тимофея Макаровича и Ирины Андреевны Гнилицких. Русская.

Окончила семь классов местной сельской школы. С 1932 года работала на шахте № 22-4 бис выборщицей породы, откатчицей и телефонисткой. Перед войной окончила курсы по изучению основ противовоздушной и противохимической обороны (ПВХО).

1 ноября 1941 года село Княгиневка было оккупировано немецко-фашистскими войсками. Нина Гнилицкая спрятала у себя в доме попавшего в окружение красноармейца и под покровом темноты сопроводила его в расположение его воинской части, прихватив у немцев три подводы с лошадьми. Владевшая стрелковым оружием, обладавшая навыками метания гранат, методами оказания первой медицинской помощи и хорошо знавшая местность девушка 2 ноября была зачислена добровольцем в 465-ю отдельную мотострелковую разведывательную роту 383-й «шахтёрской» стрелковой дивизии 18-й армии Южного фронта.

В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года Нина Гнилицкая провела группу разведчиков в родное село. В ходе ночного боя был ранен один из разведчиков. Рядовая Н. Т. Гнилицкая вынесла его с поля боя и оказала первую помощь. 11 ноября, будучи в разведке за линией фронта, она собрала ценные разведданные о дислокации войск противника в сёлах Княгиневка, Андреевка, Весёлое, а также обнаружила сосредоточение немецких войск в районе села Коренное, что позволило предотвратить захват немцами электростанции в посёлке Штергрэс. 12 ноября 1941 года она участвовала в пятичасовом бою за посёлок наравне с мужчинами. В решающим момент боя рядовая Н. Т. Гнилицкая обошла противника с тыла и открыла огонь, вызвав панику среди немцев, что позволило роте перейти в контратаку и отбросить противника. В ходе боя Нина Гнилицкая лично уничтожила 10 немецких солдат и оказала помощь четырём раненым красноармейцам. Днём 13 ноября 1941 года разведчица вновь перешла линию фронта и собрала разведданные о системе обороны немцев на северной окраине села Княгиневка, а также приметила дома, где немецкие солдаты устраивали ночлег. Ночью 14 ноября 1941 года она участвовала в налёте на село, в ходе которого было уничтожено 12 немецких солдат, захвачено оружие, важные штабные документы и контрольный пленный.

В декабре 1941 года 383-я стрелковая дивизия готовилась перейти в контрнаступление. С целью уточнения немецких позиций и выявления скрытых огневых точек группе разведчиков под командованием политрука роты С. А. Железного, а также командира взвода лейтенанта Л.А. Сабинина, было поручено провести разведку боем у села Княгиневка. В состав группы была включена хорошо знавшая прилегающую местность рядовая Н. Т. Гнилицкая. Ночью 10 декабря 1941 года группа С. А. Железного вышла на северную окраину села и завязала бой. Стрелковое подразделение, которое должно было прикрывать разведгруппу, выполнить боевую задачу не сумело, в результате чего группа Железного попала в окружение. На предложение сдаться бойцы ответили отказом, предпочтя смерть фашистскому плену. Разведгруппа считалась пропавшей без вести до 4 марта 1942 года, когда советские войска вновь смогли войти в Княгиневку и обнаружить торчавшие из-под снега тела воинов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной армии» от 31 марта 1943 года за «образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоена посмертно звания Героя Советского Союза.

Похоронена в братской могиле в городе Вахрушево Луганской области Украины.

Награды 
 медаль «Золотая Звезда» (31.03.1943, посмертно);
 орден Ленина (31.03.1943, посмертно);
 медаль «За отвагу» (14.12.1941).

Память 
 Бюст Героя Советского Союза Н. Т. Гнилицкой установлен на Аллее героев в городе Красный Луч Луганской области Украины.
 Именем Героя Советского Союза Н. Т. Гнилицкой названы улицы в городах Донецк и Красный Луч.
 Памятный знак установлен на месте гибели разведгруппы С. А. Железного в селе Княгиневка.

Комментарии

Примечания

Литература

Документы 
  № в базе данных , , 
  , , ,

Ссылки 
 
  Видео.
 

Разведчицы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Луганской области
Войсковая разведка